Список игр, созданных по мотивам популярной манги и аниме One Piece.

Список игр

Лицензированные в Северной Америке

Game Boy Advance 
 One Piece — Сентябрь 2005 — Bandai

GameCube и PlayStation 2 
 One Piece: Grand Battle — Сентябрь 2005 — Bandai
 One Piece: Grand Adventure — Август 2006 — Bandai — Namco Bandai
 One Piece: Pirates' Carnival — Сентябрь 2006 — Bandai — Namco Bandai

Wii 
 One Piece: Unlimited Adventure — Январь 2008 — Bandai — Namco Bandai

Лицензированные в Европе

PlayStation 2 
 Shonen Jump’s One Piece: Grand Battle! In the UK this was a Virgin Megastores exclusive game and was on sale for a limited time only. Released September 30, 2005.
 One Piece: Grand Adventure was released in Europe the 20 October 2006. In the UK, although a release date was issued for the game, the game was not actually available for purchase in store outside of imports or second-hand.

Примечания

Ссылки 
 Bandai (Translated)
 Bandai (Translated)
 Bandai America (Archived)
 Namco Bandai America
 Ganbarion (Translated)
 Banpresto (Translated)
 Nintendo (Translated)
 One Piece Game Reviews
 One Piece Scans & Commercials

Игры One Piece
Списки компьютерных игр